

Geografia 
 Worsley – località della contea della Greater Manchester, in Inghilterra

Persone 
 Gump Worsley (1929-2007) – hockeista su ghiaccio canadese
 Frank Worsley (1872-1943) – esploratore e navigatore neozelandese
 Henry Worsley (1960-2016) – militare ed esploratore britannico
 Katharine Worsley (1933) – membro della famiglia reale britannica
 Marcus Worsley (1925-2012) – politico britannico
 Mike Worsley (1976) – ex rugbista inglese
 Wallace Worsley (1878-1944) – regista e attore statunitense
 Willie Worsley (1945) – ex cestista statunitense